Nieftiegorsk (obwód samarski) – miasto w obwodzie samarskim w Rosji
 Nieftiegorsk (obwód sachaliński) – miasto w obwodzie sachalińskim w Rosji, zniszczone w trzęsieniu ziemi w 1995 r.
 Nieftiegorsk (Kraj Krasnodarski) – osiedle typu miejskiego w Kraju Krasnodarskim w Rosji